Кубок Баку 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах Бакинской теннисной академии.

Турнир-2011 является дебютным, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Баку с 18 по 24 июля 2011 года. Турнир входил в подготовительную к US Open серию соревнований WTA.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Вера Звонарёва (№ 3 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Вера Звонарёва выигрывает 2й титул в сезоне и 12й за карьеру в туре ассоциации.
 Ксения Первак уступает свой дебютный финал турнира ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Мария Корытцева выигрывает 2й титул в сезоне и 6й за карьеру в туре ассоциации.
 Татьяна Пучек выигрывает 1й титул в сезоне 8й за карьеру в туре ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте WTA

См. также 
 Кубок Баку
 WTA Тур 2011
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Азербайджан
Теннис
Июль 2011 года
2011